Блиненки — название населённых пунктов:

Россия 
 Блиненки — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Блиненки — деревня в Кумёнском районе Кировской области.